Psie pazury – powieść Thomasa Savage’a
 Psie pazury – film w reżyserii Jane Campion, ekranizacja powieści